Малышкино — название нескольких населённых пунктов в России:
 Малышкино — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Малышкино — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Малышкино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Малышкино — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.